"Huancabamba" pode ser:
 Huancabamba (província), no Peru
 Huancabamba (cidade), na região de Piura
 Huancabamba (distrito de Huancabamba), na região de Piura
 Huancabamba (distrito de Oxapampa), na Região de Pasco

Desambiguações de topônimos